Grumbach bezeichnet

Gemeinden und Ortsteile:
 Grumbach (Landkreis Kusel), Gemeinde im Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Mümling-Grumbach, Ortsteil der Gemeinde Höchst im Odenwald, Odenwaldkreis, Hessen
 Grumbach (Callenberg), Ortsteil der Gemeinde Callenberg, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Grumbach (Jöhstadt), Ortsteil der Stadt Jöhstadt, Erzgebirgskreis, Sachsen
 Grumbach (Wilsdruff), Ortsteil der Stadt Wilsdruff, Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Sachsen
 Grumbach (Bad Langensalza), Ortsteil der Stadt Bad Langensalza, Unstrut-Hainich-Kreis, Thüringen
 Grumbach (Bad Liebenstein), Gründungssiedlungen der Stadt Bad Liebenstein, Wartburgkreis, Thüringen
 Grumbach (Breitungen), Ortsteil der Gemeinde Breitungen/Werra, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Grumbach (Schmalkalden), Ortsteil der Stadt Schmalkalden, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Grumbach (Wurzbach), Ortsteil der Stadt Wurzbach, Saale-Orla-Kreis, Thüringen

Fließgewässer in Deutschland:
 Grumbach oder Crumbach, linker Zufluss der Gersprenz bei Fränkisch-Crumbach, Odenwaldkreis, Hessen
 Grumbach (Glan), linker Zufluss des Glan bei Lauterecken, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Grumbach (Innerste), rechter Zufluss der Innerste im Oberharz in Wildemann, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Grumbach (Leitenbach), rechter Zufluss des Leitenbachs nach Scheßlitz, Landkreis Bamberg, Bayern
 Grumbach (Pleichach), rechter Zufluss der Pleichach nach Burggrumbach, Gemeinde Unterpleichfeld, Landkreis Würzburg, Bayern
 Grumbach (Rohrbach), linker Zufluss des Rohrbachs in Saarbrücken, Saarland
 Grumbach (Sauerbornsbach), linker Zufluss des Sauerbornsbachs (linker Quellbach des Schwalbachs) nahe Limesstadt, Stadt Schwalbach am Taunus, Main-Taunus-Kreis, Hessen
 Grumbach (Werra), rechter Zufluss der Werra nach Grumbach, Gemeinde Breitungen/Werra, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen

Fließgewässer in Frankreich:
 Grumbach (Largue), rechter Zufluss der Largue (Ill) vor Seppois-le-Bas, Département Haut-Rhin (Oberelsass)

Burg und Wüstung:
 Burg Grumbach, in Grumbach, Landkreis Kusel, Rheinland-Pfalz
 Grumbach (Wüstung), bei Wüstensachsen, Gemeinde Ehrenberg (Rhön), Landkreis Fulda, Hessen

Grumbach als Familienname:
 Grumbach (Edelfreie), edelfreies fränkisches Adelsgeschlecht, im Mannesstamme ausgestorben 1243
 Grumbach (Ministeriale), fränkisches Uradelsgeschlecht, im Jahr 1682 ausgestorbene Linie der Familie Wolffskeel 
 Wolfram Wolfskeel von Grumbach, Fürstbischof von Würzburg (1322–1333)
 Johann III. von Grumbach, Fürstbischof von Würzburg (1455–1466)
 Wilhelm von Grumbach (1503–1567), Reichsritter, siehe auch Grumbachsche Händel
 Argula von Grumbach (um 1492–um 1554), Publizistin und Reformatorin
 Hans Christoph von Grumbach († 1529), letzter Spross dieser Linie

 André Grumbach, deutscher American-Football-Spieler
 David Grumbach (* 1976), französischer Filmproduzent
 Detlef Grumbach (* 1955), deutscher Journalist, Publizist und Buchautor
 Doris Grumbach (1918–2022), US-amerikanische Schriftstellerin
 Gernot Grumbach (* 1952), hessischer SPD-Landespolitiker
 Jean-Pierre Grumbach (1917–1973), mit Pseudonym Jean-Pierre Melville, französischer Filmregisseur und Drehbuchautor
 Karl Heinrich Grumbach (1790–1851), deutscher lutherischer Theologe, Pädagoge und Schriftsteller
 Lutz Grumbach (* 1941), deutscher Grafikdesigner, Grafiker und Ausstellungsgestalter
 Melvin M. Grumbach (1925–2016), US-amerikanischer Mediziner
 Robert Grumbach (1875–1960), jüdischer Rechtsanwalt und Politiker 
 Salomon Grumbach (1884–1952), elsässischer Politiker und Journalist
 Theo Grumbach (1924–2000), Maler und Zeichner

Siehe auch:
 Burggrumbach
 Chrummbach
 Crumbach
 Grubbach
 Krumbach